Abena Amoah, banquière ghanéenne ;
 Amma Twum-Amoah, diplomate ghanéenne ;
 Cecilia Gyan Amoah (née en 1947), diplomate et politicienne ghanéenne ;
 Charles Amoah (né en 1975), joueur de football ghanéen ;
 Joseph Amoah (né en 1997), athlète ghanéen ;
 Matthew Amoah (né en 1980), footballeur ghanéen ;
 Patrick Amoah (né en 1986), joueur de football suédois.